Il doppio maschile  dell'Orange Prokom Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Hanley e Nathan Healey erano i detentori del titolo, ma solo Healey ha partecipato in coppia con Jeff Coetzee.

Coetzee e Healey hanno perso in finale 7–5, 7–5 contro František Čermák e Leoš Friedl.

Teste di serie
 František Čermák /  Leoš Friedl (campioni)
 Aleksandar Kitinov /  Petr Luxa (primo turno)
 Jeff Coetzee /  Nathan Healey (finale)
 Jordan Kerr /  Johan Landsberg (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Orange Prokom Open 2002
ATP Tour 2002